Bunigeulis (Cigandamekar), een plaats in Indonesië
Bunigeulis (Hantara), een plaats in Indonesië